Automobil steht für:

 Automobil, mehrspuriges Kraftfahrzeug
 Personenkraftwagen, umgangssprachlich
 Automobil (Band), ostdeutsche Band

Siehe auch:

 Automobile (Begriffsklärung)